

Dolac, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Dolac, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Dolac, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Dolac, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Dolac, une localité située dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie ;

Dolac, un village situé dans la municipalité de Berane ;
 Dolac, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;

Dolac, un village situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
 Dolac, un autre village situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
 Dolac, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
 Dolac, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
 Dollc/Dolac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć.

Voir aussi 
 Dolac na Lašvi
 , page d'homonymie.